Marie de Châtillon peut désigner :
 Marie de Châtillon, fille de Guy III de Châtillon, comte de Saint-Pol, et d'Agnès de Donzy, comtesse de Nevers, mariée à Jean III, comte de Vendôme ;
 Marie de Châtillon (1323-1363), fille de Guy I de Châtillon, comte de Blois et de Chartres, et de Marguerite de Valois, mariée à Raoul (1320-1346), duc de Lorraine.
Homonymie dynastique